Richard Deiss ist der Name folgender Personen:

* Richard Deiss (Autor), deutscher Geograph, Verkehrsplaner und Autor 
 Richard Deiss (Model) (* um 1991), französisches Model